Стив Айлетт (; род. 1967) — британский писатель-фантаст, наиболее часто сопоставляемый с Уильямом Берроузом. Конструктивный стиль его прозы порой весьма сюрреалистичен. У Стива Айлетта развито оригинальное галлюцинаторное видение окружающего мира. Героями его книг зачастую становятся трикстеры. Книги писателя сложны для понимания, особенно для читателей с реалистичным восприятием мира.

Библиография 
 светолопив / Beerlight:
 The Crime Studio (1994), ISBN 1897959125
 Наука убийства (1997) / 
 Атом / Atom (Four Walls Eight Windows, 2000, ISBN 1568581750)
 Novahead (Scar Garden, 2011), ISBN 978-0956567727
 Accomplice (collected as The Complete Accomplice, 2010, ISBN 0-9565677-0-3):
 Only an Alligator (2001), ISBN 0575069066
 The Velocity Gospel (2002), ISBN 0575070889
 Dummyland (2002), ISBN 0575070870
 Karloff’s Circus (2004), ISBN 0575070897
 Bigot Hall (1995), ISBN 1897959206
 Надувной доброволец (1999)/ 
 Токсикология (сб. 1999)Toxicology (stories) (Four Walls Eight Windows, first edition 1999 (ISBN 1568581319), expanded version 2001 (ISBN 0575071095))
 Шаманский космос (2001)Shamanspace (2001), ISBN 1899598200
 Tao Te Jinx (quotes)
 Lint (Thunder’s Mouth Press 2005 (ISBN 1560256842), Snowbooks 2007 (ISBN 9781905005352))
 And Your Point Is? (2006), ISBN 978-1933293-28-8
 Fain the Sorcerer (2006), ISBN 1904619630
 Smithereens (stories)(2010), ISBN 978-0956567710
 э Rebel at the End of Time (written 2007, published 2011), ISBN 978-0956567741
 Heart of the Original (2014) Unbound Books UK http://unbound.co.uk/books/heart-of-the-original/

 Официальный сайт
 Стив Айлетт в библиотеке READFREE

Писатели-фантасты Великобритании